Kabinett Thatcher steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs:

 Kabinett Thatcher I (1979 bis 1983)
 Kabinett Thatcher II (1983 bis 1987)
 Kabinett Thatcher III (1987 bis 1990)